Hato, « troupeau » en espagnol, ou Hatos, peut désigner :

Patronymes 
 Ergilio Hato : gardien de but originaire de Curaçao, dans les Antilles néerlandaises ;
 Yasuhiro Hato : footballeur japonais ;
 Gabor Hatos : lutteur hongrois.

Toponymes

Hato : une ville du département de Santander ;
 Hato Corozal : une localité du département de Casanare.

un corregimiento du district de Guararé dans la province de Los Santos.

Hato Mayor del Rey : la capitale de la province d'Hato Mayor ;
 Hato del Yaque : un village dans la province de Santiago.

El Hato de Las Pérez : une localité de l'État de Mérida ;

Autres 
 un prénom espérantophone masculin ;
 Hato : un manga dessiné par Osamu Tezuka traduit en français ;
 Aéroport international Hato : aéroport de Willemstad dans l'île de Curaçao, dans les Antilles néerlandaises.
 

Prénom masculin
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme